

События 
 1483 — умер Король Англии Эдуард V.
 1483—1485 — Король Англии Ричард III.
 1483—1498 — Король Франции Карл VIII.
 Первое издание поэмы Влюблённый Роланд
 Алишер Навои начинает работу над «Пятерицей».
 Леонардо да Винчи сделал эскиз первого в мире парашюта.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1483 году
 28 марта родился Рафаэль Санти, итальянский живописец, график и архитектор, представитель флорентийской школы. Яркий представитель Эпохи Возрождения.
 10 ноября родился Мартин Лютер, вождь Реформации.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1483 году
 Четырнадцатилетний король Англии Эдуард V был задушен вместе со своим младшим братом (как предполагается, по приказу Ричарда III).
 17 марта — Макарий Калязинский, преподобный Русской церкви.

См. также